Дми́трий Андре́евич Со́лопов (р. 22 мая 1976, Москва) — основатель Коммуникационного агентства PROGRESS, президент Рекламного Синдиката «Идальго», создатель и до августа 2012 года главный редактор радиостанции «Коммерсантъ FM», один из создателей радиостанции «Business FM», генеральный продюсер украинского проекта «Радио Вести», в начале карьеры журналист радиостанции «Эхо Москвы», ИД «Коммерсантъ».

Трижды лауреат Премии «Медиа-Менеджер России».
Лауреат Премии Правительства Российской Федерации в области средств массовой информации. Входит в ТОП-10 лучших директоров и департаментов по корпоративным коммуникациям и корпоративным отношениям в России «TOP-COMM-2015».

Биография

Образование 
 2005—2006 — Стокгольмская школа экономики.
 1994—1999 — Московский государственный педагогический университет; филологический факультет.
 1983—1993 — Школа № 31, г. Москва.

В медиаиндустрии 
 1993—1997 — корреспондент информационной службы радиостанции «Эхо Москвы», специальный корреспондент на «Радио России», «Радио Резонанс», «Эхо Москвы».
 1997—1999 — специальный корреспондент изданий ИД «Коммерсантъ».
 1996 — соучредитель рекламного синдиката «Идальго Имидж».
 2000—2012 — управляющий партнёр РС «Идальго имидж».
 2006 — коммерческий директор радиостанций «Сити FM» и Relax FM.
 2007—2009 — основатель, акционер, креативный директор УК «Объединённые Медиа» (радиостанция «Бизнес FM», сайт bfm.ru).
 2008—2009 — главный редактор радиостанции «Бизнес FM».
 2009—2012 — главный редактор радиостанции «Коммерсантъ FM».
Свой уход с радиостанции «Коммерсантъ FM» Дмитрий Солопов объяснил тем, что решил сосредоточиться на собственном бизнесе.
 2012 — н.в. — президент рекламного синдиката HIDALGO.
 2014 — руководитель проекта «Радио Вести» на Украине, в Киеве.
 2015 — н.в. — основатель, акционер Коммуникационного агентства PROGRESS.

Награды и премии 
 2008 — лауреат VIII Ежегодной Национальной Премии «Медиа-Менеджер России-2008» за создание уникального формата первого делового радио и динамичное развитие радиостанции «Business FM».
 2011 — лауреат XI Ежегодной Национальной Премии «Медиа-Менеджер России-2011» за создание единой мультимедийной редакции ИД «Коммерсантъ».
 2015 — лауреат XV Ежегодной Национальной Премии «Медиа-Менеджер России-2015» за создание и развитие абсолютно нового для российского рынка продукта — аудиоленты «ТАСС Аудио».
 Премия Правительства Российской Федерации 2013 года в области средств массовой информации () — за организацию вещания радиостанции «Коммерсант FM».

Увлечения 
Коллекционирование живописи и графики военной тематики, средневековой гравюры, яхтинг, гольф.

Книги 
В 2020 году совместно с Каролиной Гладковой выпустил книгу «10 заповедей коммуникационной войны», посвященную антикризисным коммуникациям.

Примечания

Ссылки 
 Sostav.ru 100 лучших российских пиарщиков
 Аргументы недели Конкуренция — калька биологического закона эволюции
 Sostav.ru В Москве наградили лучших медиа-менеджеров России
 Lenta.ru Пиар госкорпораций превращается в фактор глобальной конкурентоспособности
 Ведомости Российский рынок рекламы ожидает кризис хуже, чем в 2008—2009 годах
 Коммерсантъ FM Российские рекламные компании способны участвовать в тендерах наравне с иностранными
 Sostav.ru Дмитрий Солопов рассказал о реальном положении дел на украинском медиарекламном рынке
 Sostav.ru HIDALGO в 4 раза опередил рынок
 Радио Вести Ваше Радио Вести — как глоток воздуха
 ТК Дождь Дмитрий Солопов о закрытии «Коммерсанта-Украина»: сошлись политические и экономические мотивы — из Москвы давно пытались влиять на редакционную политику
 Advertology.ru Премьер Дмитрий Медведев вручил премию Дмитрию Солопову, президенту Hidalgo
 Коммерсантъ FM Когда со стороны правительства признаются СМИ такого плана, это втройне приятно
 Lenta.ru Василию Пескову и «Коммерсантъ FM» дали правительственные премии
 Sostav.ru Hidalgo ставит на мультимедийные проекты
 Sostav.ru Рекламный Синдикат Hidalgo Дмитрия Солопова и Егора Альтмана заключил соглашение о стратегическом партнерстве с датской маркетинговой компанией Quadric
 Lenta.ru «Нам интересно работать там, где наши знания востребованы»
 Lenta.ru Бывшие главреды «Коммерсантъ FM» запустят радиостанцию на Украине
 Газета. Ру Главный редактор «Коммерсантъ-FM» Солопов покинул свой пост
 Ведомости Бывший главный редактор «Коммерсантъ-FM» назвал причины своего ухода с радиостанции
 Lenta.ru Главред «Коммерсантъ FM» назвал причину ухода с радиостанции
 Известия Дмитрий Солопов ушел из «Коммерсант FM» в рекламный бизнес

Журналисты России
Медиаменеджеры
Выпускники МПГУ
Журналисты газеты «Коммерсантъ»
Ведущие радиостанции «Эхо Москвы»